

Cinema
 Suite francese (Suite française) – film del 2014 diretto da Saul Dibb

Musica 

Suite Française, di Johann Sebastian Bach
Suite Française, di Francis Poulenc
Suite Française, di Darius Milhaud

Letteratura  
Suite francese (Suite française), romanzo di Irène Némirovsky